Crawford bezeichnet:

 Crawford (Familienname), Familienname
 Crawford & Company, US-amerikanischer Schadensregulierer
 Crawford Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1904–1923)
 Long-Crawford Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1904–1905)
 Crawford Gear Company, ehemaliger britischer Automobilhersteller (1901)
 Crawford Composites, US-amerikanischer Hersteller von Kohlefaser- und Kompositteilen

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Crawford (Alabama), Gemeindefreies Gebiet im Mobile County, Alabama
 Crawford (Arkansas)
 Crawford (Colorado), Ort im Delta County, Colorado
 Crawford (Florida), Gemeindefreies Gebiet im Nassau County, Florida
 Crawford (Georgia), Ort im Oglethorpe County, Georgia
 Crawford (Indiana)
 Crawford (Kansas)
 Crawford (Kentucky), Ort im Laurel County, Kentucky
 Crawford (Maine), Ort im Washington County, Maine
 Crawford (Michigan)
 Crawford (Mississippi), Ort im Lowndes County, Mississippi
 Crawford (Missouri)
 Crawford (Nebraska), Ort im Dawes County, Nebraska
 Crawford (New York), Ort im Orange County, New York
 Crawford (Ohio)
 Crawford (Ohio)
 Crawford (Oklahoma), Gemeindefreies Gebiet im Roger Mills County, Oklahoma
 Crawford (Tennessee), Ort im Overton County, Tennessee
 Crawford (Texas), Ort im McLennan County, Texas
 Crawford (Washington)
 Crawford (West Virginia), Gemeindefreies Gebiet im Lewis County, West Virginia

in Großbritannien:
 Crawford (South Lanarkshire) in Schottland
 Crawford (Lancashire) in England

in Südafrika:
 Crawford (Kapstadt), Stadtteil von Kapstadt

Geografische Objekte:
 Crawford-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Crawford Range, Bergkette in Neuseeland
 Crawford River, diverse Flüsse
 Crawford Valley, Tal im Viktorialand, Antarktika
 Crawford Run, diverse Gewässer

im NRHP gelistete Objekte:
 Crawford Building, in Topeka, Kansas, ID-Nr. 75000723
 Crawford County Jail, in Knoxville, Georgia, ID-Nr. 89000418
 Crawford County Road 32D Bridge, in Natural Dam, Arkansas, ID-Nr. 95000650
 Crawford Covered Bridge, in West Finley, Pennsylvania, ID-Nr. 79002361
 Crawford Ditch, in Pleasant Valley, Kalifornien, ID-Nr. 91001522
 Crawford General Store, in Williston, Tennessee, ID-Nr. 75001752
 Crawford Hill Historic Residential District, in Nogales, Arizona, ID-Nr. 85001874
 Crawford Hill Mansion, in Denver, Connecticut, ID-Nr. 90001417
 Crawford House Artist's Studio, in Carroll, New Hampshire, ID-Nr. 85002193
 Crawford Irrigation Canal, in Springdale, Utah, ID-Nr. 86003732
 Crawford Site, in Aberdeen, Mississippi, ID-Nr. 80002292
 Crawford-Cartmell House, in Cox Creek, Kentucky, ID-Nr. 85003711
 Crawford-Dorsey House and Cemetery, in Lovejoy, Georgia, ID-Nr. 84000972
 Crawford-Gardner House, in Charleston, West Virginia, ID-Nr. 84000401
 Crawford-Gilpin House, in Martinsville, Indiana, ID-Nr. 08000558
 Crawford-Pettyjohn House, in Pierre, South Dakota, ID-Nr. 77001245
 Crawford's Experiment Farm, in Williston, Tennessee, ID-Nr. 91000247
 Crawford's Plantation House, in Edisto Island, South Carolina, ID-Nr. 93000475
 Crawford-Shirley House, in Lavonia, Georgia, ID-Nr. 83000205
 Crawford-Talmadge House, in Hampton, Georgia, ID-Nr. 80001091
 Crawford-Tilden Apartments, in Cleveland, Ohio, ID-Nr. 78002038
 Crawford-Whitehead-Ross House, in Madison, Indiana, ID-Nr. 92001648

Siehe auch:
 Craford
 Crafoord
 Crawford County
 Crawford Township
 Crawford-Feldzug